Les Metriacanthosauridae (les métriacanthosauridés en français), forment une famille éteinte de dinosaures théropodes, classée dans le groupe des Allosauroidea. Ils sont connus en Europe et en Asie, du Jurassique supérieur jusqu'au début du Crétacé supérieur.

Elle a été créée par Gregory S. Paul en 1988, et remise d'actualité en 2012 par Carrano , comme synonyme plus ancien (synonyme senior) des Sinraptoridae qu'elle remplace.

Classification 	
Les cladogrammes présentés ci-dessous en version simplifiée et détaillée, suivent l'analyse de 2012 par M. T. Carrano et ses collègues.
Ils montrent la position singulière et plus basale, en groupe frère des Allosauria, des Metriacanthosauridae par rapport aux trois autres familles du clade des Allosauroidea (Allosauridae, Neovenatoridae et Carcharodontosauridae). Ils intègrent le remplacement de la famille des Sinraptoridae (synonyme junior) par celle des Metriacanthosauridae :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Allosauroidea
 Sinraptoridae
 Metriacanthosaurus

Carnosaure
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 2012